Себолайш () — португальська власна назва.

Топоніми

Себолайш-де-Сіма — парафія.